Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 76-os, továbbá -os, 76A, 76G, 76Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 76-os busz (Budapest)megszűnt
 -os busz (Budapest)megszűnt

 76-os busz (Szeged)
 76Y busz (Szeged)
 76A busz (Szeged)megszűnt
 76G busz (Szeged)megszűnt